Gaslight – film del 1940 diretto da Thorold Dickinson
Angoscia (Gaslight) – film del 1944 diretto da George Cukor